Шотландская Премьер Дивизион 1998/1999 () — 101-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 2 августа 1997 года и закончился 9 мая 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на soccerbot.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1997/1998
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1997 году
Спорт в Шотландии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998